Die Kentucky Bank Tennis Championships 2016 fanden vom 25. bis 31. Juli 2016 in Lexington statt. Das Tennisturnier war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 88 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Lexington (Kentucky)